Dahle steht für:

 Dahle (Altena), ein Stadtteil von Altena im Märkischen Kreis (Nordrhein-Westfalen)
 Dahle (Springe), Bestandteil der Stadt Springe in der Region Hannover (Niedersachsen)

 Dahle (Elbe), Nebenfluss der Elbe in Sachsen
 Dahle (Werde) (GKZ: 27616142), Nebenfluss der Werde (Wenne), eines Nebenflusses der Wenne in Nordrhein-Westfalen

 Den Markennamen Dahle, unter dem die Erwin Müller Gruppe Lingen Schneidemaschinen, Aktenvernichtern und Flipcharts anbietet.

Dahle als Familienname:
 Brian Dahle (* 1965), US-amerikanischer Politiker
 Gro Dahle (* 1962), norwegische Autorin
 Gunn-Rita Dahle (* 1973), norwegische Mountainbikerin
 Herman Bjorn Dahle (1855–1920), US-amerikanischer Politiker
 Mona Dahle (* 1970), norwegische Handballspielerin
 Stefanie Dahle (* 1981), deutsche Illustratorin für Kinder- und Jugendbücher
 Tone Dahle (* 1945), norwegische Skilangläuferin
 Torstein Dahle (* 1947), norwegischer Politiker
 Wendula Dahle (* 1937), deutsche Schriftstellerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Dahlen
 Dahlem
 Dahlenberg